CR poate fi:
 Crom, element chimic cu simbolul Cr
 Costa Rica, codul ISO al acestei țări
 .cr, domeniu de internet de nivel superior, pentru Costa Rica
 Insulele Mării de Coral, (în engleză „Coral Sea Islands”), codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Cremona, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Castle Rock
 Comitetul Regiunilor, organism al Uniunii Europene
 Carriage return, <cr> comandă de control pentru imprimante, teleprintere și mașini de scris electronice
Clash Royale